Анита Эстлунд (; ) — шведская фигуристка. Она является бронзовым призёром северных стран 2017 года, серебряный призер Sofia Trophy 2017 и чемпионкой Швеции 2018. Она представляла Швецию на зимних Олимпийских играх 2018 года и участвовала в финальном сегменте на трех чемпионатах ИСУ.

Личная жизнь 
Анита Эстлунд родилась 30 января 2001 года в Одессе. Она дочь Юлии и Питера Эстлундов. У нее есть три младшие сестры — Николь, Мелина и Мишель.

Карьера

Ранние года 
Эстлунд начала кататься на коньках в 2006 году. В течение двух сезонов, начиная с 2012/2013, она соревновалась на международном уровне. Она выиграла золото на соревнованиях Ice Challenge 2013, серебро на соревнованиях Nordics 2014 и серебро на Bavarian Open 2014.

Сезон 2014/2015: юниорский дебют 
Эстлунд дебютировала в юниорском Гран-при в сезоне 2014/2015, заняв 17-е место в Куршевеле и 14-е в Остраве. Она выиграла серебряную медаль на чемпионате Швеции среди юниоров и была отправлена на чемпионат мира среди юниоров 2015 года, но не вышла в произвольную программу, заняв 32-е место в короткой программе.

Сезон 2015/2016 
Эстлунд заняла 9-е место на юниорском этапе в 2015 году в австрийском Линце и 5-е место среди юниоров на Tallinn Trophy 2015. Она выиграла серебряную медаль на чемпионате Швеции в юниорском разряде.

Сезон 2016/2017: взрослый дебют 
Эстлунд начала сезон с юниорской серии Гран-при, заняв 12-е место в Иокогаме и 7-е в Таллине. На своём взрослом международном дебюте Эстлунд заняла 7-е место на Кубке Варшавы в серии Челленджер в ноябре 2016 года. В декабре она заняла третье место вслед за Йоши Хельгессон и Матильды Альготсон на чемпионате Швеции.

Первая взрослая международная медаль Эстлунд (серебро), была завоёвана в феврале 2017 года на в Софии, где она заняла второе место после Исадоры Уильямс. На Nordics Open, проходившем в марте в Рейкьявике, она обогнала обоих своих соотечественников в борьбе за бронзовую медаль и присоединилась к бывшим чемпионам мира Каролине Костнер и Елизавете Туктамышевой на подиуме. Позже в том же месяце она участвовала в чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Тайбэе, Тайвань. Она вышла в произвольную программу, заняв 15-е место в короткой, и заняла 13-е место в общем зачете.

Сезон 2017/2018: Олимпийские игры в Пхёнчхане 
В сентябре Швеция получила квоту на зимних Олимпийских играх 2018 года благодаря достижениям Матильды Альготсон на Nebelhorn Trophy 2017.

В декабре Эстлунд выиграла чемпионат Швеции с отрывом в 19 баллов над Альготсон. В январе она стала лучшей фигуристкой Швеции на чемпионате Европы 2018 года, заняв 6-е место в короткой программе, 20-е в произвольной программе и 17-е место в общем зачете. 23 января 2018 года Шведский олимпийский комитет выбрал Эстлунд для участия в Олимпийских играх. В следующем месяце она участвовала в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Заняв 28-е место в короткой программе, она не вышла в финальный сегмент.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
Родившиеся в 2001 году
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Википедия:Биографии современников
Спортсмены Одессы
Фигуристы Швеции